La Pangée est le nom donné au supercontinent du Paléozoïque et du Mésozoïque.
 La Pangée ultime est le nom donné au supercontinent qui devrait se former dans 250 millions d'années par rapprochement de l'Afrique, des Amériques, et de l'Eurasie.
 Le Pangée est un massif montagneux situé en Macédoine.

 La pangée est un biscuit de la Drôme.

Voir aussi 
 Journée Pangea